

Кварса — село, Воткінський район, Удмуртія
 Кварса — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Воткінськ